Andre Hutson – ex cestista statunitense
 Don Hutson – giocatore di football americano statunitense
 George Hutson – mezzofondista britannico
 Mark Hutson – ex-guard e ora allenatore di football americano statunitense